ТН — многозначная аббревиатура:
 ТН — начальник телеграфа
 т. н. (тн) — так называемый
 ТН — таможня назначения
 ТН — танкер
 ТН — танкер наливной
 ТН — тарифный номер
 ТН — Татнефть
 ТН — телевизионные новости
 ТН — температура нагрева
 ТН — тепловой насос
  — топливный насос
 ТН — термостат нулевой
 ТН — тест-набор (для контроля зараженности поверхностей)
 ТН — техническая неисправность, техническая неполадка
 ТН — технологическая нагрузка
 ТН — Технониколь
 ТН — товарная нагрузка
 ТН — товарная накладная
 ТН — транспортная накладная
  — товарная номенклатура
 ТН ВЭД — товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
 ТН — «Томская неделя»
 ТН — «Томские новости»
 ТН — торговая надбавка, торговая наценка
 ТН — торговое наименование
 ТН — точка наблюдения
 ТН — точка наводки
 ТН — транспортёр навесной
 ТН — трансформатор напряжения
 ТН — труба напорная
 ТН — турбонаддув
 ТН — маркировка ряда неоновых ламп, например, ТН-30

См. также 
 ТТН — твердотельный накопитель
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей